J'y suis, j'y reste peut faire référence à : 

 , une citation prêtée au général français Mac Mahon après la prise de la redoute de Malakoff lors du siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée en 1855 ;
 J'y suis, j'y reste, une pièce de théâtre française représentée en 1953, de Raymond Vincy et Jean Valmy ;
 J'y suis, j'y reste, l'adaptation de cette pièce de théâtre, réalisée par Maurice Labro et sortie en 1954 ;
 « J'y suis, j'y reste » sont les nouveaux mots de la Maison Atréides dans la série de romans SF de Frank Herbert, Dune
 J'y suis, j'y reste,  de la saison 7 de la série télévisée d'animation Les Simpson (1996) ;
 J'y suis, j'y reste, chanson du groupe français Zebda, dans l'album Utopie d'occase.